Алексей Коровин:

 Коровин, Алексей Константинович (1897—1950) — русский художник.
 Коровин, Алексей Юрьевич (1962—2005) — российский кларнетист и музыкальный педагог.